Surinaams volleybalteam (mannen)
 Surinaams volleybalteam (vrouwen)